Сухий Анатолій — автор-виконавець українських пісень; засновник і постійний учасник гурту «Рутенія»
 Сухий Володимир Гнатович — почесний гірник, повний кавалер ордена Трудової Слави
 Сухий Іван Іванович — музикант, педагог, Заслужений працівник культури України
 Ян Сухий — чехословацький хокеїст
 Сухий Ярослав Михайлович — український науковець, політик, народний депутат 3-6-го скликань
 Сухий Павло Йосипович — радянський авіаконструктор білоруського походження, один із засновників радянської реактивної та надзвукової авіації.

Села:
 Сухий — Закарпатська область, Ужгородський район
 Сухий — Закарпатська область, Хустський район